De Bundesliga 1997/98 (vrouwen) was het 8ste seizoen van de Duitse Bundesliga. Het begon op 17 augustus 1997 en eindigde op 7 juni 1998. Het was het eerste seizoen waarin er gespeeld werd in één competitie in plaats van in een zuidelijke en noordelijke divisie.

Eindstand

Uitslagen

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de speelsters opgenomen met dertien of meer treffers achter hun naam.

Bundesliga (vrouwenvoetbal)
Duits competitievoetbal 1997/98